El término barco puede hacer referencia a:

Náutica

Barco
Barco-dragón
Barco-prisión
Barco Almacén del delta del Paraná
Barco Blanco
Barco Espejo
Barco Tortuga
Barco auxiliar de desembarco
Barco chileno Cochrane
Barco cosido
Barco de Gokstad
Barco de Kyrenia
Barco de Ladby
Barco de Oseberg
Barco de Tune	
Barco de guardia
Barco de investigación técnica	
Barco de pasajeros	
Barco de paseo
Barco de vapor
Barco del tesoro
Barco eléctrico
Barco espía	
Barco frigorífico	
Barco funerario	
Barco furtivo
Barco hospital
Barco lanzamisiles	
Barco museo
Barco negrero	
Barco nodriza
Barco pesquero

Divisiones administrativas

en España 
El Barco de Ávila, localidad y municipio de la provincia de Ávila.
El Losar del Barco, municipio de la provincia de Ávila.
Nava del Barco, localidad y municipio de la provincia de Ávila.
Barcina del Barco, localidad del municipio de Valle de Tobalina, provincia de Burgos.
O Barco (Outes), lugar de la parroquia de Matasueiro, concello de Outes, provincia de La Coruña.
O Barco (Padrón), lugar de la parroquia de Iria Flavia, concello de Padrón, provincia de La Coruña.
Barco (Santiso), lugar de la parroquia de Visantoña, concello de Santiso, provincia de La Coruña.
O Barco (Trazo), lugar de la parroquia de Vilouchada, concello de Trazo, provincia de La Coruña.
O Barco (Puertomarín), lugar de la parroquia de San Nicolao de Portomarín, concello de Puertomarín, provincia de Lugo.
O Barco de Valdeorras, concello de la provincia de Orense.
O Barco (El Barco de Valdeorras), lugar y parroquia del concello de O Barco de Valdeorras.
Soto del Barco, concejo de Asturias.
Barco (La Estrada), lugar de la parroquia de Couso, concello de La Estrada, provincia de Pontevedra.
O Barco (Gondomar), lugar de la parroquia de Mañufe, concello de Gondomar, provincia de Pontevedra.
El Barco de los Frailes, localidad del municipio de Boecillo, provincia de Valladolid.
Barcial del Barco, localidad y municipio de la provincia de Zamora.
Manzanal del Barco, localidad y municipio de la provincia de Zamora.
Santa Eufemia del Barco, localidad y municipio de la provincia de Zamora.

en Portugal 
Barco (Covilhã)
Barco (Guimarães)

Además

Barco a la India, película sueca dirigida por Ingmar Bergman.
Barco de Mármol, pabellón situado en los jardines del Palacio de Verano en Pekín.
Barco de piedra, monumento megalítico germánico propio de Escandinavia.
Barco de plátano, aperitivo.
Barco del arroz, leyenda urbana.
Barco ebrio, colección de poemas de Salvador Reyes.
Barco fantasma, leyenda náutica.